Luís da Silva ist der Name folgender Personen:
 Luís da Silva (Administrator), portugiesischer Administrator von Manatuto bis 1974, siehe Manatuto (Gemeinde) #Politik
 Geovane Luís da Silva (* 1971), brasilianischer Bischof